Wilhelm von Pechmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Pechmann (Regierungspräsident) (1839–1887), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Freiherr von Pechmann (1859–1948), deutscher Bankmanager und Kirchenfunktionär